Le haka est une danse chantée, un rituel des insulaires du Pacifique Sud.
 Un kapa haka est un groupe de personnes réunies pour pratiquer et présenter des chants et danses des Maori de Nouvelle-Zélande.
 Haka Bowl, match de football américain d'après-saison régulière et de niveau universitaire.
 Football Club Haka Valkeakoski, club de football finlandais.
 Haka d'Oahu (né au ), roi de l'île hawaïenne d'Oahu.